Івана Купала — традиційне східнослов'янське свято
 «Иван Купала» — російський електронний гурт, що використовує російські народні мотиви

Див. також 
 Янка Купала